Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al IV-lea î.Hr. - Secolul al III-lea î.Hr. - Secolul al II-lea î.Hr.

Decenii: Anii 330 î.Hr. Anii 320 î.Hr. Anii 310 î.Hr. Anii 300 î.Hr. Anii 290 î.Hr. - Anii 280 î.Hr. - Anii 270 î.Hr. - Anii 260 î.Hr. Anii 250 î.Hr. Anii 240 î.Hr. Anii 230 î.Hr.

Ani: 287 î.Hr. 286 î.Hr. 285 î.Hr. 284 î.Hr. 283 î.Hr. - 282 î.Hr. - 281 î.Hr. 280 î.Hr. 279 î.Hr. 278 î.Hr. 277 î.Hr.
 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

282 î.Hr.